Ганкевич — українське прізвище. 

Відомі люди

 Ганкевич Володимир Іванович — український громадський діяч, адвокат, літератор.
 Ганкевич Данило Васильович — Георгіївський кавалер; підполковник; № 8703; 26 листопада 1851.
 Ганкевич Климентій Миколайович — український мовознавець, філософ, педагог.
 Ганкевич Лев — член Української Національної Ради Західноукраїнської Народної Республіки.
 Ганкевич Микола (16 травня 1869 — 31 липня 1931) — український політичний та профспілковий діяч, ідеолог австромарксизму.
 Ганкевич Микола Георгійович — учасник бою під Крутами.
 о. Ганкевич Михайло — священик УГКЦ, посол до Австрійського парламенту 1848 року.
 Ганкевич Павло Леонтійович — Георгіївський кавалер; генерал-майор; № 6702; 3 грудня 1842.
 Палладій (Ганкевич) — у світі Ганкевич Павло Федорович (17 (29) серпня 1823, село Городецьке, Могилевська губернія — 13 (25) січня 1893) — єпископ Православної російської церкви, архієпископ Волинський і Житомирський.

Українські прізвища